A Study in Scarlet bezeichnet:

 Eine Studie in Scharlachrot, Kriminalroman von Sir Arthur Conan Doyle
 A Study in Scarlet (England, 1914), britischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1914
 A Study in Scarlet (USA, 1914), US-amerikanischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1914
 A Study in Scarlet (1933), US-amerikanischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1933

Siehe auch:
 Sherlock Holmes and a Study in Scarlet